Slowaaks curlingteam (mannen)
Slowaaks curlingteam (vrouwen)
Slowaaks curlingteam (gemengddubbel)